Роговское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Брянская область
 Роговское сельское поселение — входит в Злынковский район.

Костромская область
 Роговское сельское поселение — входит в Мантуровский район.

Краснодарский край 
 Роговское сельское поселение — входит в Тимашёвский район.

Москва
 Роговское поселение — муниципальное образование и административная единица в составе Троицкого административного округа. До 2012 года было сельским поселением в составе Московской области.

Ростовская область
 Роговское сельское поселение — входит в Егорлыкский район.

См. также 
 Роговское